Осокоровка — название населённых пунктов на Украине:

 Осокоровка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Осокоровка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.
 Осокоровка — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Осакаровка